Список танцевальных хитов № 1 в Великобритании 2012 года включает самые популярные альбомы в танцевальном стиле на основе данных официального dance хит-парада Великобритании UK Dance Chart 2012 года. Составителем чарта является The Official Charts Company, отвечающая за выпуск всех официальных музыкальных чартов страны.

Примечания 

Списки:Музыка Великобритании